Horschitz ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien

Hořice v Podkrkonoší, Stadt im Okres Jičín
Hořice u Humpolce, Gemeinde im Okres Pelhřimov

Annemarie Horschitz-Horst war die deutsche Übersetzerin der Werke Ernest Hemingways